

Geografia
 Pradelli, contrada della frazione di Endenna, appartenente al comune di Zogno (BG)

Persone
 Francesco Molinari Pradelli, direttore d'orchestra italiano (1911-1996)
 Michele Pradelli, motociclista italiano (1980)
 Telemaco Pradelli, partigiano italiano (?-1945)